43-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 3 апреля по 22 ноября 1980 года. Победителем стало киевское «Динамо».

Высшая лига. Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 10.

Лучший бомбардир — Сергей Андреев (СКА) — 20 голов в 33 матчах.

Первая лига. Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 12.

Вторая лига. Итоговое положение

Финал I

Финал II

Финал III

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона
 Сезон 1980 года на football.lg.ua